Marina Michajłowna Matrosowa (ros. Марина Михайловна Матросова; ur. 2 lipca 1990 w Leninogorsku) – kazachska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2007 roku. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race. Była uczestniczką Mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Oslo (2011) oraz Val di Fiemme (2013), a także igrzysk olimpijskich w Vancouver (2010).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1990
Kazachscy biegacze narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013